José Rui de Pina Aguiar – calciatore capoverdiano, nato nel 1964
 José Rui Tavares da Veiga – calciatore capoverdiano, nato nel 1982